Ростовский государственный университет путей сообщения (РГУПС), ранее Ростовский институт инженеров железнодорожного транспорта (РИИЖТ) — российский ВУЗ в городе Ростов-на-Дону. Подведомственен Министерству транспорта РФ в лице Федерального агентства ж.д. транспорта и его Южного управления.

История 
 30 мая 1929 — создание нового ВТУЗа под названием «Механический институт транспорта» для подготовки инженеров путей сообщения по механической специальности.
 1 июля 1929 — назначение первым ректором Дмитрия Ивановича Ковригина.
 12 июля 1929 — ВТУЗ переименован в Ростовский институт инженеров путей сообщения (РИИПС) после выхода постановления Совнаркома СССР «О мероприятиях по обеспечению народного хозяйства кадрами инженеров».
 1 октября 1929 — из 1000 подавших заявления студента 292 поступили и начали учиться на трёх факультетах: железнодорожном, водном, автодорожном.
 29 декабря 1934 — институт преобразован в Ростовский институт инженеров железнодорожного транспорта (РИИЖТ)
 1941 — эвакуация РИИЖТа в Тбилиси, где продолжали вестись исследования и подготовка специалистов
 август 1944 — возвращение из эвакуации в Ростов: полностью разрушены главный корпус, корпус паровозного факультета (сейчас — электромеханический факультет), общежитие № 1, учебно-производственные мастерские, оборудование силовой подстанции; повреждены все остальные здания.
 3 июля 1986 — награждение орденом Трудового Красного Знамени.
 21 июня 1993 — переименован в Ростовский государственный университет путей сообщения (РГУПС).
 октябрь 2004 — официальное наименование университета сменилось: Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Ростовский государственный университет путей сообщения»; используется та же аббревиатура (РГУПС).
 2011 — официальное наименование университета сменилось: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Ростовский государственный университет путей сообщения» (ФГБОУ ВПО РГУПС).
 2015 — официальное наименование университета сменилось: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ростовский государственный университет путей сообщения» (ФГБОУ ВО РГУПС).

Факультеты 

 Автоматика, телемеханика и связь на ж.-д.транспорте (на данный момент Информационные технологии управления), организован в 1982, 5 кафедр
 Гуманитарный факультет РГУПС, основан в 1993, 7 кафедр
 Дорожно-строительные машины, основан в 1954, 4 кафедры и научно-исследовательский центр
 Строительный, создан в 1985, 3 кафедры
 Управление процессами перевозок, создан в 1950 году как факультет «Эксплуатация железных дорог», переименован в 1982, 4 кафедры. На факультете реализуются две специальности: эксплуатация железных дорог и менеджмент. Деканом факультета является кандидат технических наук, доцент Колобов Игорь Анатольевич. Выпускники факультета — инженеры по организации и управлению работают не только на предприятиях ОАО «РЖД», но и в других отраслях, связанных с организацией и управлением перевозочным процессом, грузовой и коммерческой деятельностью, управлением пассажирскими перевозками, организацией сервиса на станциях, вокзалах и поездах.
 Электромеханический, действовал с первых дней как железнодорожный факультет, в 1931 реорганизован в механический, в 1934 породил паровозный и вагонный факультеты, влившиеся обратно в 1942, нынешнее имя получил в 1988, 7 кафедр
 Энергетический факультет, действовал с первых дней как основная часть ВУЗа, но в 1937—45 гг инженеров-энергетиков не выпускал, 5 кафедр
 Международный институт предпринимательства и права, основан в 1994 году, в 2013 году переименован в факультет «Экономики, управления и права», 7 кафедр
 Вечерний был организован одновременно с дневными в 1929 году
 Заочный существует с 1957 г.
 Подготовительный — выполняет профориентационную работу среди учащихся школ и техникумов

Филиалы 
 Владикавказский техникум железнодорожного транспорта — ВлТЖТ — филиал РГУПС (Владикавказ)
 Волгоградский техникум железнодорожного транспорта — ВТЖТ — филиал РГУПС (Волгоград)
 Филиал РГУПС в Воронеже (Воронеж)
 Елецкий техникум железнодорожного транспорта — ЕТЖТ- филиал РГУПС (Елец)
 Лискинский техникум железнодорожного транспорта — ЛиТЖТ — филиал РГУПС (Лиски)
 Лиховской техникум железнодорожного транспорта имени И. В. Ковалева — ЛТЖТ — филиал РГУПС (Каменск-Шахтинский)
 Тамбовский техникум железнодорожного транспорта — ТаТЖТ- филиал РГУПС (Тамбов)
 Тихорецкий техникум железнодорожного транспорта — ТТЖТ — филиал РГУПС (Тихорецк)
 Филиал РГУПС в Туапсе (Туапсе)

Также при РГУПС были созданы:
 Лицей РГУПС — специализированное учебное заведение на базе средней школы с углублённым изучением профильных предметов
 Инженерный центр непрерывной подготовки специалистов (ИЦНПС) создан в 1993

Архитектура главного корпуса 
Здание главного корпуса Ростовского государственного университета путей сообщения, расположенное на пересечении улиц Ленина, Шеболдаева и Ларина, является памятником советского конструктивизма. Оно было построено в 1929—1934 годах по проекту архитектора В. Н. Наумычева и остаётся наиболее интересным в художественном отношении строением среди комплекса зданий РГУПС. Его полезный объём составляет 220 тысяч кубометров. Корпус представляет собой гигантское двухкрылое Г-образное здание. В качестве визуального акцента выступает цилиндр с башней, в котором размещаются вестибюль, библиотека и читальный зал. Центральные и боковые ризалиты венчают треугольные фронтоны, дополненные декоративными башенками (пинаклями). Второй и третий этажи разделены рельефным поясом, который трактуется как опора для пилястр дорического ордера. Три пары окон третьего этажа на фасаде, обращённом на улицу Шеболдаева, украшены прямыми сандриками. В южном углу здания с круглой башней соседствует шестиэтажная башня, в архитектуре которой прослеживаются черты, присущие стилю ар-деко.

Во время оккупации города войсками Вермахта главный корпус РИИЖТа сильно пострадал. При восстановлении полуразрушенного здания в послевоенный период черты конструктивизма были снивелированы: фасад обработан торкретированием, парапет получил украшение пинаклями, появились полуколонны и пилястры. Здание вдвое увеличилось благодаря О-образной застройке всего квартала, образовались два внутренних двора. Однако общая геометрия памятника сохранилась.

Примечания

Ссылки 
 Сайт университета
 Виртуальный музей
 Международная деятельность РГУПС

Учебные заведения, основанные в 1929 году в России
Железнодорожные университеты России
Университеты Ростова-на-Дону
Транспорт Ростова-на-Дону